Антоніо Торрес Сервін (* 1968) — мексиканський футболіст і тренер.
 Сервін Владислав Йосипович (* 1931) — український живописець, графік; член Спілки художників України.
 Людвік Маганья Сервін (1902—1928) — католицький активіст; блаженний.
 Рауль Сервін (* 1963) — мексиканський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема за «УНАМ Пумас», а також національну збірну Мексики.
 Роберт Сервін (* 1984) — парагвайський футболіст.

Див. також 
 Сервен
іспанські прізвища